Taxi Driver (engl. für Taxifahrer) ist Titel folgender Filme:

 Taxi Driver, US-amerikanischer Film von Martin Scorsese (1976)
 Taxi Driver (1944), indischer Film von S. M. Raza 
 Taxi Driver (1954), indischer Film von Chetan Anand
 Taxi Driver (1973), indischer Film von Mohammed Hussein 
 Taxi Driver (1977), indischer Film von P. N. Menon 
 Taxi Driver (1978), indischer Film von N. S. Maniam 
 Taxi Driver (1981), indischer Film von Chitti Babu 
 Taxi Driver (2011), US-amerikanischer Pornofilm von General Stone
 A Taxi Driver, südkoreanischer Film von Jang Hun aus dem Jahr 2017